Светловский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Завьяловском районе Алтайского края России. Административный центр — село Светлое.

История 
10 июня 2009 года был упразднён разъезд Невский.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 556 человек, в том числе 266 мужчин и 290 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Светлое.

Примечания 

Муниципальные образования Завьяловского района (Алтайский край)
Сельские поселения Алтайского края